Валеджо-суль-Минчо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венеция.

Население составляет 12 305 человек, плотность населения составляет 173 чел./км². Занимает площадь 63,98 км². Почтовый индекс — 37067. Телефонный код — 045. В составе коммуны находится поселение Боргетто, где сохранились средневековые крепость и мост.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий. Праздник ежегодно празднуется 23 апреля.

Города-побратимы 
  Ихенхаузен, Германия 
  Санкт-Иоганн-ин-Тироль, Австрия

Известные люди 

 Доменико Форони (1796—1853), композитор и музыкальный педагог
 Якопо Форони (1825—1858), его сын, композитор и дирижёр

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта